Kaija est un prénom féminin finnois, variante de  ou de . 
 
Kaija peut désigner:

Prénom
 (née en 1959), réalisatrice et scénariste finlandaise
 (née en 1962), chanteuse et actrice finlandaise
 (née en 1962), chanteuse finlandaise
 (née en 1965), chanteuse finlandaise
Kaija Mustonen (née en 1941), patineuse de vitesse finlandaise
Kaija Parve (née en 1964), biathlète estonienne
 (née en 1951), chanteuse finlandaise
Kaija Saariaho (née en 1952), compositrice finlandaise
 (née en 1954), compétitrice finlandaise en course d'orientation
Kaija Siren (1920-2001), architecte finlandaise
 (née en 1986), skieuse cross-country estonienne

Référence

Homonymie de prénom
Prénom estonien
Prénom finlandais